Sphäre steht für:

 Sphäre, Vorstellung von kristallenen Himmelsgewölben im Altertum
 Sphäre (Mathematik), Verallgemeinerung der Kugeloberfläche
 Himmelssphäre, imaginäre Kugelschale, die die Erde umgibt, siehe Himmelskugel
 Geosphäre, Schalenmodell der Erde als ganzes System
 eine Schale der Erde als Körper, siehe innerer Aufbau der Erde
 Umweltsphären, Bezugsräume im Umfeld einer Unternehmung, siehe St. Galler Management-Modell #Umweltsphären
 Dyson-Sphäre

Das Attribut sphärisch steht für:
 sphärische Linsen, siehe Linse (Optik) #Sphärische Linsen
 kugelförmig geformte Speisen, siehe Molekularküche #Typische Gerichte

Siehe auch:
 Sphärische Astronomie
 Sphärische Geometrie
 Sphären
 Sphere
 Sphaira